ISEP steht als Abkürzung für:
 Integratives Schulentwicklungsprojekt, Option in Baden-Württemberg zur Unterstützung von Kindern mit besonderem Förderungsbedarf
 International Student Exchange Program, Studentenaustauschprogramm in den Vereinigten Staaten
 Institut supérieur d’électronique de Paris, französische Ingenieurhochschule 

Abkürzung